Rickmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Rickmeyer (* 1945), deutscher Japanologe
 Marie Rickmeyer (1848–1919), deutsche Schriftstellerin